Cette liste renvoie à des articles sur des familles qui ont marqué l'histoire du département de la Mayenne et des anciennes provinces de l'Anjou et du Maine.

 Famille de Beauvau
 Famille de Beaumont-au-Maine
 Famille du Bellay
 Famille Bignon
 Famille Boudet
 Famille de Bouillé
 Famille de Brée
 Famille Bucquet
 Famille Chamaillard
 Famille de Château-Gontier
 Famille Chouan
 Famille de Cossé
 Famille Cossé-Brissac
 Famille de Craon
 Famille Denis
 Famille d'Elva
 Famille de Farcy
 Famille Fanneau de Lahorie
 Famille de Feschal
 Famille Fouquet de la Varenne
 Famille de Froulay
 Famille de Goué
 Famille de Hercé
 Famille de La Porte
 Famille de Laval
 Famille de La Tour-Landry
 Famille L'Enfant
 Famille Le Poulchre
 Famille de Mathefelon
 Famille de Mayenne
 Famille de Montalais
 Famille de Montbourcher
 Famille de Montecler
 Famille de Montesson
 Famille de La Motte-Baracé
 Famille des Nos
 Famille Ouvrouin
 Famille Paillard-Ducléré
 Famille de Pannard
 Famille du Plessis d'Argentré
 Famille du Plessis de Jarzé
 Famille de la Pommeraie
 Famille de Préaux
 Famille de Quatrebarbes
 Famille Queruau
 Famille Rivault
 Famille de Scépeaux
 Famille de La Trémoille
 Famille de Vassé
 Famille des Vaux

Histoire de la Mayenne
Familles notables